Amanda Anisimova – tennista statunitense
 Ol'ga Anisimova – ex biatleta russa
 Tat'jana Anisimova – ex ostacolista sovietica
 Vera Anisimova – ex velocista sovietica